Vereina steht für:
 Vereinabach (und Vereinatal, mit Alp Vereina 1943 m), südlicher und linker Quellbach der Landquart in der Silvretta, Graubünden
 Vereinapass (2593 m), Gebirgspass in der Silvretta, Graubünden; siehe Liste der Pässe in der Schweiz
 Vereinakamm, Gebirgskamm in der Silvretta, Graubünden
 Vereinalinie, meterspurige Eisenbahnstrecke in Graubünden
 Vereinatunnel, Eisenbahntunnel in der Silvretta, Graubünden